SBB Am 842 steht für folgende Baumuster von Lokomotive:

 MaK G 1204 BB
 Vossloh G 1000 BB